Hardtwald oder Hardwald steht für:

 Hardwald, Waldgebiet im Zürcher Unterland, Schweiz
 Hardtwald (Altingen), Schonwald im Gemeindeteil Altingen von Ammerbuch, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Hardtwald (Karlsruhe), nördlich und südlich von Karlsruhe in der Oberrheinischen Tiefebene
 Schwetzinger Hardt in der Oberrheinischen Tiefebene, Nordbaden
 Hardtwald (Kraichgau) oder auch Hartwald, ein Waldgebiet um den Ottilienberg  südlich von Eppingen im Heuchelberg, Landkreis Heilbronn
 Hardtwald (Löwensteiner Berge) oder Hartwald, ein Waldgebiet in den Löwensteiner Bergen östlich von Steinheim an der Murr, Landkreise Ludwigsburg und Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Hardtwald (Bad Homburg), ein Stadtwald im Hochtaunuskreis, Hessen
 Hardtwald, ein Wald rund um die Hardtburg, südlich von Euskirchen-Stotzheim am Nordrand der Eifel
 Hartwald, Hardtwald oder Fasanenwald, ein Waldstück westlich von Stuttgart-Weilimdorf, Standort einer herzoglich-württembergischen Fasanerie
 Harthwald (auch "Harth", "Hardt" oder "Hardtwald", frz. Fôret de la Harth oder Fôret de la Hardt), ein Waldgebiet östlich von Mulhouse, Elsass

Siehe auch:
 Hardt